Dinastia Jìn, che regnò in Cina nel periodo 265-420 d.C.
 Dinastia Jīn, che regnò in Cina nel periodo 1115-1234